Гаспар Грациани (, ; ; 1580? — сентябрь 1620) — господарь Молдавского княжества с  по .

История 
Итальянец из Далмации, католик (перешёл в православие). Полиглот, служил в нескольких европейских дипломатических миссиях (английской, затем тосканской и неаполитанской) в Турции. Султан пожаловал ему титул герцога Пароса и Наксоса и использовал в качестве драгомана в нескольких миссиях в Священную Римскую империю. Хотя Грациани тайно шпионил в пользу Габсбургов, он пользовался ещё большим доверием Османской империи, назначившей господарём Молдавии после Раду Михни.

Грациани с первых дней правления вызвал ненависть у местного населения. В 1619 году он с жестокостью подавил Восстание орхеян.

Ещё в 1618 году началась Тридцатилетняя война, краем затронувшая и Молдавское княжество. Османская империя, подстрекаемая антигабсбургскими силами, решила подчинить Польшу.

В 1620 году турецкие войска вошли в Молдавию. К ним примкнули отряды из Валахии (10 тыс.), венгры, татары и антипольски настроенные молдаване (20 тыс.). Решающая битва турок с поляками произошла на Цецорских полях. Гаспар Грациани перешёл на сторону поляков. В результате многодневного сражения польское войско было полностью разгромлено, его командующий Станислав Жолкевский погиб. Молдавские бояре схватили Грациани, попытавшегося сбежать в Речь Посполитую, и убили его.

Следующим господарём Молдавии стал Александр IV Ильяш, который добился от Порты назначения, обещав уплатить харач в 40 тысяч золотых.

Память 
 Жизнь Грациани послужила основой трагедии Иоана Славича «Гаспар Грациани» (1888).

Литература

Ссылки 
 Gaspar Graziani

 ''Cognome Graziani
 ''L’origine del cognome Graziani

Правители Молдавского княжества
Монархи, убитые в XVII веке